Veenkanaal (Groningen) – een waterschap en een kanaal in Groningen
 Koning Willem-Alexanderkanaal – aanvankelijk bekend als Veenkanaal, een kanaal in Drenthe
 Veenkanaal (Twente) – een kanaal in Twente
 Veenkanalen zijn ook ontsluitingskanalen in veengebieden